Desa Kertayasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertayasa (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,50), 
 Desa Kertayasa (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kertayasa (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,21), 

Robotskapade Indonesienförgreningar